Франсе́ (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Франсе, Жан (1912—1997) — французский композитор, хореограф, пианист.
 Франсе, Мишель (род. 1943) — французский политик.
 Франсе де Нант, Антуан (1756—1836) — французский публицист и государственный деятель.
 Франсе, Франсуа-Луи (1814—1897) — французский художник.